Ehlinger heißen:

 Ehlinger (Gemeinde St. Johann), Ort bei Sankt Johann am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Mary Ehlinger (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin und Komponistin